Lilla Örtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Örtjärn, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Lilla Örtjärnen, Värmland, sjö i Säffle kommun,  (7,27 ha)
Lilla Örtjärn, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (2,1 ha)
Lilla Örtjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,

Se även
Örtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn